Imre Kémeri Nagy – węgierski publicysta
 Imre Nagy – węgierski polityk
 Imre Nagy – węgierski pięcioboista